Черничево (Кырджалийская область) — село в Болгарии. 
 Черничево (Пловдивская область) — село в Болгарии.